

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Ghiacciaio Macy, in lingua inglese Macy Glacier – ghiacciaio antartico
 Macy – città della Contea di Miami, Indiana
 Macy – census-designated place della Contea di Thurston, Nebraska

Onomastica
 Macy – prenome inglese

Persone
 Bill Macy, nome d'arte di Wolf Martin Garber (1922-2019) – attore statunitense
 Johanna Mansfield Sullivan Macy meglio conosciuta come Anne Sullivan (1866-1936) – insegnante statunitense
 Kyle Macy (1957) – ex cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense
 Richard Macy Noyes (1919-1997) – chimico e fisico statunitense
 William H. Macy (1950) – attore, sceneggiatore, regista e produttore cinematografico statunitense

Altro
 Macy's – catena della grande distribuzione statunitense